Bunker kan henvise til følgende artikler:
 Bunker – et bombesikkert rum.
 Bunker (skib) – et skibs brændstofbeholdning/ kulrummet i dampskib.
 Bunker (golf) – sandgraven på en golfbane.